Germaine Lebel ist der Name folgender Personen:

* Germaine Lebel (Sängerin) (1894–1972), kanadische Sängerin (Sopran)
 Germaine Lebel (Historikerin) (1906–??), französische Historikerin